Bartolomeo Zuccato – notaio e storico italiano
 Emanuele Zuccato – scrittore italiano
 Giorgio Giovanni Zuccato – generale italiano naturalizzato russo